Падуль () — поселение городского типа и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Располагается в 13 километрах к югу от города Гранада. Занимает площадь 89 км². Население — 8407 человек (на 2015 год). Находится на высоте 744 метров над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de El Padul
 Microweb turística de El Padul realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Información sobre El Padul (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía)
 Ficha RAMSAR de la Laguna de El Padul (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía)
 Estación Meteorológica de El Padul (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía)
 Información sobre El Padul (historia, fiestas, enlaces..)
 Semana Santa en El Padul
 Revista «El Padul Informa» (editada por el Excmo. Ayto. de El Padul 
 Periódico mensual «El Valle de Lecrín» 

Муниципалитеты Гранады